Crypte archéologique réfère à des cryptes qui, la plupart du temps grâce à des fouilles, ont permis d'étudier l'Homme à travers sa technique : 
 Crypte archéologique à Dax (Landes) ;
 Crypte archéologique à Paris () ;
 Crypte archéologique à Limoges (Haute-Vienne).